Les Roquevillard (1922), een film van Julien Duvivier
Les Roquevillard (1943), een film van Jean Dréville